Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2009. Für das Grand-Slam-Turnier qualifizierten sich vier Paarungen, welche die beiden Qualifikationsrunden erfolgreich überstanden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 19. bis 21. Juni 2009 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierdraw Herrendoppel-Qualifikation 2009 (englisch)

Herrendoppel
2009